Förkortningen SAIS har flera betydelser:

 Svenska AI Sällskapet
 Stångenäs AIS